Анатолий Яковлевич Лейн (28 марта 1931, Ленинград — 1 марта 2018, Бичвуд, Огайо, США) — американский, ранее советский, шахматист, гроссмейстер (1968). Чемпион РСФСР (1963). Чемпион Москвы (1971). Чемпион штата Нью-Джерси (1992—1995).

Биография 
Несколько раз был чемпионом Карело-Финской ССР. В 1963 г. стал чемпионом РСФСР. В 1968 стал единственным шахматистом в мире, которому было присуждено звание гроссмейстера. В 1971 г. выиграл чемпионат Москвы. Победил в нескольких международных турнирах: Сараево (1968), Сьенфуэгос (1972), Нови-Сад (1972 и 1973). В составе сборной СССР победил в командном первенстве Европы 1965 г. (показал лучший результат среди запасных участников).

В 1976 г. эмигрировал из СССР в США. В том же году стал победителем открытого чемпионата США. В составе сборной США стал бронзовым призером шахматной олимпиады 1978 г. Победил в международных турнирах в Брисбене (1979), Вестманнаэйяре (1985).

В 2005 г. был введен в Международный зал славы шахмат в Майами.

Известные партии 
Уйтумен — Лейн, мемориал М. И. Чигорина, Сочи, 1965 г. 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 Кd4 4. К:d4 ed 5. O-O c6 6. Сc4 Кf6 7. Лe1 d6 8. c3 Кg4 9. h3 Кe5 10. Сf1 d3 11. f4 Фb6+ 12. Крh1 h5 13. fe Сg4 14. Фb3 Фf2 15. Ф:b7 Лd8 16. Лd1 С:d1 17. Ф:c6+ Крe7 18. Фc7+ Лd7 19. ed+ Крf6 20. e5+ Кр:e5 21. Ф:d7 Ф:f1+ 22. Крh2 С:d6 23. c4 Фf4+ 24. Крh1 Крf6. 0-1.

Эшли — Лейн, Нью-Йорк (Open), 1989 г. 1. c4 e5 2. Кc3 Кf6 3. Кf3 Кc6 4. e4 d6 5. h3 g6 6. g3 Сg7 7. Сg2 O-O 8. O-O Кd7 9. d3 Кc5 10. Сe3 Кe6 11. Лb1 a5 12. Фd2 Кcd4 13. Кe2 К:e2+ 14. Ф:e2 f5 15. ef gf 16. Сd2 Сd7 17. Сc3 Сc6 18. Лbd1 Фf6 19. Лfe1 Лae8 20. b3 f4 21. g4 h5 22. gh Фf7 23. Сa1 Ф:h5 24. Крh2 Кg5 25. К:g5 f3! 26. К:f3 С:f3 27. Фf1 Сh6 28. С:f3 Л:f3 29. Фg2+ Крf7 30. Фg4 Л:h3+! 31. Ф:h3 Сf4+ 32. Крg2 Лg8+ 33. Фg3 Л:g3+ 34. fg Фg4. 0-1.

Лейн — Бенджамин, чемпионат США, Эстес-Парк, 1986 г. 1. d4 Кf6 2. Кf3 e6 3. c4 b6 4. Кc3 Сb4 5. Сg5 h6 6. Сh4 С:c3+ 7. bc Сb7 8. Кd2 d6 9. f3 Кbd7 10. e4 g5 11. Сf2 Кh5 12. g3 f5 13. Сd3 Фf6 14. Фe2 O-O 15. h4 Кg7 16. Лh2 c5 17. hg Ф:g5 18. Лh3 cd 19. cd fe 20. К:e4 Фa5+ 21. Крf1 h5 22. Крg1 d5 23. c:d5 Ф:d5 24. Лf1 Кf6 25. Лh4 Лac8 26. Лf4 К:e4 27. fe Фd6 28. Сe3 Л:f4 29. Л:f4 Лc3 30. Сc4 b5 31. Сb3 a5 32. Фd2 Фb4 33. d5 a4 34. d6 ab 35. d7 b2 36. d8Ф+ Крh7 37. Лf7 b1Ф+ 38. Крf2 Ф1:e4 39. Л:g7+ Кр:g7 40. Ф2d7+. 1-0.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

 US Chess Hall of Fame

Шахматисты СССР
Шахматисты США
Чемпионы России по шахматам
Чемпионы Москвы по шахматам